Terremoto del Sannio – evento sismico verificatosi il 4 settembre 1293
Terremoto del Sannio – evento sismico verificatosi il 5 giugno 1688